Бунинский сельсовет

 Бунинский сельсовет — админинистративно-территориальная единица и муниципальное образование Солнцевского района Курской области
 Бунинский сельсовет — админинистративно-территориальная единица Урицкого района Орловской области (муниципальное образование — Бунинское сельское поселение)